U21-EM i fotboll för herrar 2004 spelades mellan den 27 maj och 8 juni 2004 på 4 arenor i Tyskland. De tre bäst placerade lagen fick representera Europa i OS 2004 tillsammans med värdlandet Grekland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Målskyttar 

4 mål
 Alberto Gilardino
 Johan Elmander
3 mål
 Hugo Almeida
 Markus Rosenberg
2 mål
 Benjamin Auer
 Daniele De Rossi
 Giuseppe Sculli
 Danko Lazović
1 mål
 Alexander Hleb
 Raman Kirenkin
 Pavel Kirylchyk
 Aleh Shkabara
 Niko Kranjčar
 Mario Lučić
 Eduardo da Silva
 Thomas Hitzlsperger
 Bastian Schweinsteiger
 Cesare Bovo
 Giampiero Pinzi

1 mål, forts.
 Carlitos
 Luis Lourenço
 Carlos Martins
 Pedro Oliveira
 Jorge Ribeiro
 Hugo Viana
 Branislav Ivanović
 Goran Lovre
 Miloš Marić
 Dejan Milovanović
 Simon Vukčević
 Stefan Ishizaki
 Jon Jönsson
 Babis Stefanidis
 Tranquillo Barnetta
 David Degen
 Baykal Kulaksızoğlu
 Johan Vonlanthen

Självmål
 Kim Jaggy (för Sverige)

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultatarkiv på UEFA.com
 RSSSF Resultatarkiv på rsssf.com